Новоо́бинцево — село в Шелаболихинском районе Алтайского края, Россия. Административный центр Новообинцевского сельсовета.

История 
В журнале Присутствия Томского губернского управления крестьянского отделения на 30 октября 1909 года говорится: «Селения Ини и Обвинцева Малышевской волости, Шелаболиха, Батурова и Кучук Обской волости… и селения Ново-Обвинцево и Боровикова Шаховской волости…, имеющих 2619 муж. и 2785 жен. душ и находящихся вдали от своих волостных правлений, обратились с ходатайством об образовании из них особой волости под названием «Сибирской» с назначением местопребывания волостного правления в селе Шелаболихинском».

По сведениям, собранным в ходе этимологических исследований ойконимов и топонимов Алтайского края, село Шадра было переименовано в Новообинцево.

География 
Село находится на левом берегу реки Обь.

 Расстояние до

 районного центра Шелаболиха 6 км.
 краевого центра Барнаул 71 км.

 Ближайшие населённые пункты
Малиновка 3 км, Шелаболиха 5 км, Иня 10 км Сибирка 13 км, Кучук 15 км.

Население

Инфраструктура 
В селе работает производственный кооператив, сельскохозяйственные организации разных форм собственности, торговые и иные компании. Есть средняя общеобразовательная школа, почта, сеть магазинов, сельская администрация, коммунальные предприятия, филиал районной больницы, культурно-досуговый центр.

Примечания 

Населённые пункты Шелаболихинского района